

Patronyme 

 Fernand Vandernotte (1902-1990), rameur français ;
 Marcel Vandernotte (1909-1993), rameur français, frère du précédent ;
 Noël Vandernotte (1923-2020), rameur français, neveu des précédents.

Voir aussi 
 Vandernoot